Iskandar puede referirse a:

 Iskandar o Eskandar (en persa :اسكندر) es la versión persa del nombre Alejandro, por Alejandro Magno. 
 Iskandar, ciudad de Uzbekistán en la Provincia de Taskent.

Iskandar en la Literatura:

 En Las mil y una noches, se menciona el nombre de Alejandro Magno como Al-Iskánder el de los dos cuernos, referido así por su caballo Bucéfalo. Es probable que los árabes entendiesen la primera sílaba de Alejandro como el artículo de su idioma y de ahí la derivación del nombre propio únicamente Iskánder (noche 45a., dentro de la "Historia del Rey Omar Al-Neman y de sus dos hijos Scharkán y Daul'Makán"; noche 79a., "Historia de la muerte del Rey Omar Al-Neman y las palabras admirables que la precedieron", aunque se le cita dentro de la historia "Palabras de la primera joven"; noche 338a. dentro de la "Historia prodigiosa de la ciudad de bronce"; noche 762a. dentro de la "Historia de Aladino y la lámpara mágica".) Se menciona también la Ciudad de Iskandaria, donde se narra la "Historia del tintorero Abú-Kir y el barbero Abú-Sir" (noche 487a.) y la "Historia de Nur y la franca heroica" (noche 676a.)